Rytterne på det danske cykelhold Team CSC for 2008-sæsonen er:

2008